Pietro Mancini – politico italiano (1876-1968)
Pietro Mancini – politico italiano (n. 1952)
Pietro Mancini – protagonista della serie televisiva Solo per amore